Il Campeonato Brasileiro Série A 2003 (in italiano Campionato Brasiliano Serie A 2003) è stato la 33ª edizione del massimo campionato brasiliano di calcio.

È stato il primo campionato nazionale in cui si è disputato un girone all'italiana con andata e ritorno e senza play-off per l'assegnazione del titolo di campione.

Formula 
Girone all'italiana con partite di andata e ritorno. Vince il campionato la squadra che totalizza più punti, retrocedono in Série B le ultime 2 classificate.

Partecipanti

Risultati

Classifica finale

Verdetti 
 Cruzeiro campione del Brasile 2003.
 Cruzeiro, Santos, San Paolo, São Caetano e Coritiba qualificati per la Coppa Libertadores 2004 e la Coppa Sudamericana 2004.
 Internacional, Atlético Mineiro, Flamengo, Goiás, Paraná, Figueirense e Grêmio qualificati per la Coppa Sudamericana 2004.
 Fortaleza e Bahia retrocessi in Série B.

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 Coppa del Brasile 2003

Collegamenti esterni 
 
 
 

Calcio nel 2003
2003